Blaues Meer steht für:

literarische Werke:
 Schwarze Berge, blaues Meer von Georg Baumberger (1902)
 Blaues Meer und dunkle Seelen von Claus Reissig (2004)

Filme:
 Am blauesten aller Meere, sowjetischer Spielfilm von Boris Barnet (1936)
 Puszta Berge – blaues Meer, deutscher Film von Hermann Dippe (1968) 
 Das blaue Meer und Du, deutscher Film von Thomas Engel (1959)
 Auf Wiedersehn am blauen Meer, deutscher Film von Helmut Weiss (1962)
 Unter Palmen am blauen Meer, deutsch-italienischer Film von Hans Deppe (1957)
 Mein Schatz, komm mit ans blaue Meer, deutscher Film von Rudolf Schündler (1959)
Siehe auch:
 Blauer See